Миха́йлин () — село в Казатинском районе Винницкой области Украины.

История 

В ходе Великой Отечественной войны в 1941—1944 село было оккупировано немецкими войсками, здесь действовала советская подпольная группа, которую возглавлял В. А. Меркулов.

В 1971 году численность населения составляла 1090 человек, здесь находилось отделение совхоза «Михайлин», действовали Юзефо-Николаевский сахарный завод, 8-летняя школа, клуб, библиотека и медпункт.

По переписи 2001 года население составляло 640 человек.

В селе действует храм Апостола и Евангелиста Луки Казатинского благочиния Винницкой епархии Украинской православной церкви.

Жители 
В селе родился Герой Советского Союза И. Г. Плис.

Адрес местного совета 
22162, Винницкая область, Казатинский р-н, с.Михайлин, пров.Кооперативний, 13

Примечания

Ссылки 
 Михайлин на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Казатинского района